ConIFA VM i fodbold 2014 () er en fodboldturnering, der bliver afholdt i Östersund i
Sverige, med Sameland som værter, mellem den 1. og den 8. juni 2014 af organisationen ConIFA. Turneringen bliver også kaldt for minoritets-VM, da der kun deltager hold, der ikke er organiseret under FIFA

Det er første gang turneringen afholdes.

Vinderen af turneringen blev Nices landshold, som efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence vandt med 5-3 over Ellan Vannin

Turnering 
I maj 2013 annoncerede ConIFA at Sameland var blevet valgt til at afholde den første ConIFA World Football Cup i Östersund,
Sverige. Det bliver en slutrunde hvor holdene blive inviteret til at deltage. Alle kampene spilles i perioden
1. - 8. juni 2014 på Östersunds stadion Jämtkraft Arena.

Deltagere 
De tolv deltagende hold blev udtrukket til tre grupper af fire hold for de indledende runder. Holdene blev i første
omgang inddelt i 3 puljer, som de herefter blev udtrukket fra. Lodtrækningen blev foretaget af ConIFA World President Per-Anders Blind i
Östersund den 24 marts 2014. Efter inddelingen i grupper blev holdet fra Quebec i gruppe C udskiftet med et hold fra Sydossetien og holdet fra Zanzibar i gruppe D blev udskiftet med et hold fra Nice.

Kampe

Gruppespil

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Slutspil

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Kilder 

ConIFA
Fodbold i 2014